Mořic z Lobkowicz může být příslušník šlechtického rodu:
 Mořic z Lobkowicz (1831–1903) z roudnické primogenitury
 Mořic z Lobkowicz (1890–1944) z dolnobeřkovické větve

Související články 
 Lobkovicové

Lobkowiczové